Камбоджа на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро была представлена 6 спортсменами в 4 видах спорта. Знаменосцем сборной Камбоджи, как на церемонии открытия Игр, так и на церемонии закрытия была чемпионка Азиатских игр 2014 года тхэквондистка Сорн Сивмей. На Играх в Рио-де-Жанейро Сорн Симвей уступила в первом же раунде голландке Ресхми Огинк. По итогам соревнований сборная Камбоджи, принимавшая участие в своих девятых летних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 
<div class="references-small" style="-moz-column-count:1; column-count:1; -webkit-column-count:1;">

  Борьба
 Вольная борьба
 Чхов Сотхеара

  Лёгкая атлетика
 Куниаки Такидзаки
 Нари Ли

  Плавание
 Совиджа Пу
 Хем Тхон Витини

  Тхэквондо
 Сорн Сивмей

</div>

 Результаты соревнований 

  Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх Играх, будет разыгрываться 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадают участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

Единственную олимпийскую лицензию в борьбе сборная Гаити получила по решению трёхсторонней комиссии.

Женщины
Вольная борьба

 Водные виды спорта 

  Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

  Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Шоссейные дисциплины

Женщины
 'Шоссейные дисциплины

  Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

Первую олимпийскую лицензию для Камбоджи принесла тхэквондистка Сивмей Сорн, ставшая победительницей азиатского квалификационного турнира в супертяжёлой весовой категории у женщин.

 Женщины

 Примечания 

 Ссылки 
 Олимпийский комитет Камбоджи
 Сборная Камбоджи  на сайте sports-reference.com''
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2010-е годы в Камбодже